Tlaka je lahko:
 tlaka - obveznost kmetov in obrtnikov v tlačanskem odnosu v fevdalizmu
 Tlaka, Litija - naselje v Sloveniji